Romina Oprandi era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Toray Pan Pacific Open 2012.

Il singolare del torneo di tennis Party Rock Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lauren Davis che ha battuto in finale Shelby Rogers 6–7(5–7), 6–2, 6–2.

Seeds 

  Edina Gallovits-Hall (primo turno)
  Lauren Davis (Campionessa)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Anastasija Rodionova (semifinali)

 Irina Falconi (primo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Mallory Burdette (quarti di finale)
 Heidi El Tabakh (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Party Rock Open 2012